Akasztottak erdeje Liviu Rebreanu regénye
 Akasztottak erdeje Liviu Ciulei filmje